Дуэт Латиша Чан и Иван Додиг — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Габриэла Дабровски и Рохан Бопанна не защищали свой титул, однако оба сыграли на турнире. Дабровски в паре с Мате Павичем смогла дойти до финала, а Бопанна в паре с Тимеей Бабош проиграл на старте турнира.

Посев 

  Дабровски Габриэла /  Мате Павич (финал)
  Латиша Чан /  Иван Додиг (Титул)
  Сюй Ифань /  Оливер Марах (второй раунд)
  Катерина Синякова /  Джейми Маррей (первый раунд)
  Андрея Клепач /  Жан-Жюльен Ройер (второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Майкл Винус (первый раунд)
  Тимея Бабош /  Рохан Бопанна (первый раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Роберт Фара (полуфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2018